Wyler steht für:

 Wyler (Kranenburg), Dorf in der Gemeinde Kranenburg, Nordrhein-Westfalen
 Wyler (Bern), ein Quartier der Stadt Bern, Schweiz

Wyler ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Katharina Wyler-Salten (1904–1977), österreichisch-schweizerische Übersetzerin, siehe Anna Katharina Rehmann-Salten
 Bea Wyler (* 1951), Schweizer Rabbinerin
 Dani Wyler (* 1952), Schweizer Fußballkommentator
 Daniel Wyler (* 1959), Schweizer Politiker (SVP)
 Dina Wyler (1931–2007), Schweizer Künstlerin
 Eugen Wyler (1888–1973), Schweizer Schriftsteller und Redakteur
 Gretchen Wyler (1932–2007), US-amerikanische Schauspielerin
 Hugo Wyler (* 1928), Schweizer Chemiker
 Josef Wyler-Bloch (1917–1997), Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Baden
 Otto Wyler (1887–1965), Schweizer Maler
 Richard Wyler (auch Richard Stapley; 1923–2010), britischer Schauspieler
 Robert Wyler (1900–1971), US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Till Wyler von Ballmoos (* 1979), Schweizer Regisseur und Musiker
 Veit Wyler (1908–2002), Schweizer Rechtsanwalt und zionistischer Politiker
 William Wyler (1902–1981), US-amerikanischer Filmregisseur und Produzent

Siehe auch:
 Wiler
 Wieler
 Wiehler